Blanzy je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Blanzy – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 Blanzy-la-Salonnaise – francouzská obec v departementu Ardensko
 Blanzy-lès-Fismes – francouzská obec v departementu Aisne